Ван Цзинчунь ()
 Ван Цзинчунь (актёр, Китай)  — китайский актер, обладатель премии «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль на Берлинском кинофестивале
 Ван Цзинчунь (актёр, Тайвань) — имя при рождении Бай Ина, тайваньского актёра, известного ролями в уся-фильмах